Morărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Morărești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș

 Morărești (Ciuruleasa), Dorf im Kreis Alba
 Morărești (Sohodol), Dorf im Kreis Alba
 Morărești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea